HMS Argo har tre fartyg döpts till i svenska flottan:

, 1:a klass torpedbåt sjösatt år 1909
, torpedbåt sjösatt år 1957
, skolfartyg sjösatt år 2008